Podgórzyn steht für folgende Orte in Polen:
 Podgórzyn, Dorf und Landgemeinde im Powiat Jeleniogórski, Woiwodschaft Niederschlesien (bis 1945: Giersdorf, Kreis Hirschberg, Schlesien)
 Podgórzyn (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Friedrichsthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen)
 Podgórzyn (Nidzica), untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Albrechtau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen)
 Podgórzyn (Żnin), Dorf im Powiat Żniński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern (Podgorschin, 1939–1945: Brandhöft, Kreis Dietfurt, Wartheland)